Wetton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Wetton (1949-2017), bassiste et chanteur anglais
Hilary Davan Wetton (née en 1943), chef d'orchestre britannique
Ralph Wetton (né en 1927), joueur de football anglais

Toponyme

Wetton, banlieue de Le Cap

Wetton, village du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme